Godspeed albo God Speed – wyrażenie pochodzące z języka średnioangielskiego oznaczające życzenie sukcesu i pomyślności dla tych, którzy wyruszają w podróż.

Może także odnosić się do:
 Godspeed (statek), jeden z trzech statków należących do English Virginia Company z 1607 roku.
 Goodspeed Publishing, firma specjalizująca się w publikowaniu prac lokalnej historii i biografii.
 Goodspeed Opera House